Alice Sommerlath, nascida Alice Soares de Toledo (São Manuel,  — Ekerö, ), era a mãe da rainha consorte do rei Carlos XVI Gustavo, Sílvia da Suécia, nascida Silvia Renata Sommerlath.

Biografia

Oriunda de uma antiga família paulista, Alice era filha de Artur Floriano de Toledo (1873-1935) (um descendente direto do rei Afonso III de Portugal (1210 – 1279) e de Elisa Novais Soares (1881-1928). Em 10 de dezembro de 1925, casou-se com o empresário alemão Walther Sommerlath, mudando-se posteriormente com ele para a Alemanha. Lá tiveram quatro filhos: Ralf, Walther Ludwig, Jörg e Silvia.

De 1947 a 1957, a família viveu na cidade de São Paulo, onde Walther trabalhou como presidente da subsidiária brasileira da Uddeholm. Depois disso, os Sommerlath retornaram a Heidelberg.

Alice ficou viúva em outubro de 1990. Sofria de problemas cardíacos e demência senil, e faleceu no Palácio de Drottningholm, em Estocolmo, alguns anos depois. Seu corpo está enterrado em Heidelberg, ao lado do túmulo do marido, no Friedhof Handschuhsheim.

Toledo, Alice Soares
Alice Soares Toledo
Alice Soares Toledo